Василівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії  в XIX— першій чверті XX століття:
 Василівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Василівська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Василівська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Василівська волость — Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Василівська волость — Васильківського повіту Київської губернії;
 Василівська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії;
 Василівська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії;
 Василівська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Василівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.